Antoniewicz (lm. Antoniewiczowie, Antoniewicze) – polskie nazwisko patronimiczne pochodzące od imienia Antoni, noszone m.in. przez następujące rodziny:
 Bołoz Antoniewiczowie – rodzina szlachecka pochodzenia ormiańskiego
 Antoniewiczowie herbu Hełm – litewska rodzina szlachecka
 Wojsym Antoniewiczowie – rodzina szlachecka z Wielkopolski
 Znane postacie
 Bolesław Antoniewicz – ksiądz, działacz społeczny i niepodległościowy
 Jan Bołoz Antoniewicz – polski historyk i teoretyk sztuki
 Karol Bołoz Antoniewicz – duchowny katolicki, poeta
 Katarzyna Antoniewicz – polska aktorka
 Mikołaj Bołoz Antoniewicz – poeta, dramatopisarz i oficer kawalerii Wojsk Polskich w powstaniu listopadowym 1830–1831
 Włodzimierz Antoniewicz – polski archeolog, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN
 Zdzisław Antoniewicz – dziennikarz, sportowiec, krajowy i międzynarodowy sędzia pływacki i motorowy
 Zygmunt Antoniewicz – żołnierz armii pruskiej w I wojnie światowej, oficer powstania wielkopolskiego
 Inne znaczenia
 Antoniewicz – herb szlachecki